Księżniczka Aleksandra z Luksemburga (Alexandra Joséphine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine de Nassau, ur. 16 lutego 1991 w Luksemburgu), luksemburska księżniczka z dynastii Burbon-Parmeńskiej, córka Henryka, wielkiego księcia Luksemburga i jego małżonki, Marii Teresy, wielkiej księżnej Luksemburga; zajmuje szóste miejsce w linii sukcesji luksemburskiego tronu.

Aleksandra urodziła się w Luksemburgu jako czwarte dziecko i pierwsza córka Henryka, wielkiego księcia Luksemburga i Marii Teresy, wielkiej księżnej Luksemburga.

Po urodzeniu otrzymała tytuł księżniczki Luksemburga. Od maja 2020 zajmuje szóste miejsce w linii sukcesji luksemburskiego tronu.

W 2017 ukończyła studia na kierunku międzyreligijnym ze specjalnością z rozwiązywania konfliktów w Irlandzkiej Szkole Ekumenicznej Trinity College w Dublinie.

Poprzez swojego przodka, Jana Wilhelma Friso, księcia Oranii spokrewniona jest ze wszystkimi rodzinami królewskimi i książęcymi panującymi w Europie.

Mieszka w Paryżu.

Powiązania rodzinne 
Księżniczka Aleksandra urodziła się 16 lutego 1991 w Luksemburgu.

Jej rodzicami są Henryk, wielki książę Luksemburga, potomek królewskiej dynastii Burbonów i Maria Teresa, wielka księżna Luksemburga, politolog kubańskiego pochodzenia.

Jej dziadkami są ze strony ojca Jan, wielki książę Luksemburga, który władał państwem w latach 1964-2000 i jego żona, Józefina Charlotte, wielka księżna Luksemburga, urodzona jako księżniczka Belgii; starsza siostra belgijskich królów: Baldwina I i Alberta II; natomiast ze strony matki to José Antonio Mestre y Álvarez (ur. 1926, zm. 1993) i jego żona, María Teresa Batista y Falla (ur. 1928, zm. 1988).

Ma starszych braci, księcia Wilhelma, księcia Feliksa i księcia Ludwika oraz młodszego brata, księcia Sebastiana.

Księżniczka została ochrzczona w wierze katolickiej. Jej rodzicami chrzestnymi są Michał, 14. książę Ligne (cioteczny brat ojca) i księżna Maria Anna Golicyna.

Edukacja 
Ukończyła szkołę podstawową w Angelsberg, a następnie Liceum Vauban w Luksemburgu. Ukończyła je w 2009, uzyskując tytuły z literatury i historii sztuki. Studiowała psychologię i nauki społeczne na Franciscan College of Steubenville w Ohio w Stanach Zjednoczonych; później studiowała filozofię, etykę i antropologię w Paryżu. W 2017 ukończyła studia na kierunku międzyreligijnym ze specjalnością z rozwiązywania konfliktów w Irlandzkiej Szkole Ekumenicznej Trinity College w Dublinie.

Włada biegle językiem luksemburskim, francuskim i angielskim, rozumie niemiecki i uczy się hiszpańskiego.

Dzieci chrzestne 
 książę Gabriel z Nassau (ur. 2006), syn księcia Ludwika i księżnej Tessy z Luksemburga;
 księżniczka Amalia z Nassau (ur. 2014), córka księcia Feliksa i księżnej Klary z Luksemburga.

Członkini rodziny książęcej 

W dniu narodzin nie przysługiwało jej miejsce w linii sukcesji tronu Luksemburga, ponieważ prawo objęcia władzy w państwie mieli wyłącznie mężczyźni. Otrzymała tytuł Jej Książęca Wysokość Księżniczka Aleksandra z Luksemburga. W 2011 roku jej ojciec, wielki książę Henryk, zmienił zasady dziedziczenia, wprowadzając zasadę absolutnej primogenitury. Aleksandra została wpisana do listy sukcesji na miejsce za swoimi starszymi braćmi, Wilhelmem i Feliksem, ale wyprzedziła w niej swojego młodszego brata, księcia Sebastiana.

W październiku 2000 wystąpiła w oficjalnych obchodach objęcia tronu przez jej ojca, księcia Henryka.

W marcu 2003 razem z rodziną uczestniczyła w dyplomatycznej wizycie w Rzymie, a 27 marca wzięła udział w audiencji u papieża Jana Pawła II.

8 maja 2006 została przyjęta w Watykanie przez papieża Benedykta XVI.

21 marca 2016 brała udział w prywatnej audiencji w Watykanie u papieża Franciszka.

W maju 2017 gościła w Luksemburgu Katarzynę, księżną Cambridge.

W grudniu 2017 towarzyszyła ojcu w oficjalnej trzydniowej wizycie do Japonii. Księżniczka udała się tam zamiast matki, która cierpiała z powodu lęku przed lataniem samolotem. Aleksandra spotkała się z cesarzem Akihito i cesarzową Michiko, a także premierem państwa, Shinzō Abe.

W marcu 2018 wraz z rodziną książęcą brała udział w dyplomatycznej wizycie we Francji.

Życie prywatne 
7 listopada 2022 rodzina wielkoksiążęca ogłosiła zaręczyny księżniczki Aleksandry z Nicolasem Bagory (ur. 11 listopada 1988). Ślub pary zaplanowany jest na wiosnę 2023. Nicolas Bagory wychował się w Brytanii i jest absolwentem Uniwersytetu Paryskiego na kierunku literatura klasyczna.

Genealogia

Przodkowie

Odznaczenia 
23 czerwca 2009 otrzymała Order Złotego Lwa Domu Nassau.

Przypisy 

Rodzina książęca Luksemburga
Ludzie urodzeni w Luksemburgu (miasto)
Urodzeni w 1991